Cervera del Río Alhama är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cervera del Río Alhama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cervera del Río Alhama är huvudsakligen kuperad. Cervera del Río Alhama ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Cervera del Río Alhama. Runt Cervera del Río Alhama är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Corella,  km nordost om Cervera del Río Alhama. Omgivningarna runt Cervera del Río Alhama är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien